Die Liste der Flüsse in Bulgarien enthält eine Auswahl der Fließgewässer in Bulgarien.

Der längste Fluss, an dem Bulgarien Anteil hat, ist die Donau (471 km), die hier auf ihrem gesamten Flusslauf die Grenze zu Rumänien bildet, aber nie ganz auf bulgarischem Territorium verläuft. Der längste Fluss, der durch Bulgarien fließt, ist die Mariza (515 km, davon 322 km in Bulgarien) und der längste, der ausschließlich in Bulgarien verläuft, ist der Iskar (368 km).

Längste Flüsse 
Diese Liste enthält alle Flüsse, die innerhalb von Bulgarien über 100 km lang sind.

Alphabetisch

A 

Arda (Mariza)

D 

Donau

E 

Erythropotamos

I 

Iskar

J 

Jantra, Jerma, Jugowska

K 

Kamtschija

M 

Mariza, Mesta

N 

Nišava

O 

Ossam

R 

Ropotamo, Rossiza

S 

Strjama, Struma

T 

Timok, Tschaja (Mariza), Tundscha

!
Bulgarien